Doce de Octubre, Spaans voor 12 oktober, kan voor verwijzen naar:
Columbusdag, herdenkingsdag waarop men de aankomst van Christoffel Columbus op het continent Amerika op 12 oktober 1492 herdenkt
Doce de Octubre (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
Club 12 de Octubre, een Paraguayaanse voetbalclub uit Itauguá